R-Klasse steht für:

 R-Klasse, Schule mit erweitertem Russischunterricht
 Mercedes-Benz R-Klasse, Automodell, siehe Mercedes-Benz Baureihe 251

Schiffsklassen:
 R-Klasse (1916), Zerstörerklasse der Royal Navy (1916)
 U-Boot-Klasse R, U-Boot-Klasse der Royal Navy (1917)
 R-Klasse (1929), U-Boot-Klasse der Royal Navy
 R-Klasse, Schlachtschiffklasse der Royal Navy, siehe Revenge-Klasse

 R-Klasse (1918), U-Boot-Klasse der United States Navy (1918)
 R-Klasse (U-Boot), U-Boot-Klasse der italienischen Regia Marina (1942)
 R-Klasse (Finnland), Schiffsklasse der finnischen Marine (1957)

 R-Klasse (1998), Baureihe von Kreuzfahrtschiffen
 R-Klasse, ursprüngliche Bezeichnung einer Fährschiffsklasse der Reederei Wightlink, siehe Wight-Klasse
 Arklow-R-Klasse, Küstenmotorschiffsklasse der Reederei Arklow Shipping
 Seatruck-R-Klasse, Ro-Pax-Schiffsklasse
 Rabenfels-Klasse, Frachtschiffsklasse der Deutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft „Hansa“

Siehe auch:
 Klasse R